Michnow ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Pawlowitsch Michnow (* 1982), russisch-ukrainischer Eishockeyspieler
Andrij Michnow (* 1983), ukrainischer Eishockeyspieler